Го́тланд:
 Готланд — остров в Балтийском море.
 Готланд (провинция) — историческая провинция Швеции на острове Готланд и прилегающих.
 Готланд (лен) — лен, расположенный на острове Готланд и прилегающих.
 Готланд (лёгкий крейсер) — шведский лёгкий авианесущий крейсер.
 Подводные лодки типа «Готланд» — шведская серия дизель-стирлинг-электрических подводных лодок.

См. также 
 Готия